Mauda est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Boaz Mauda (1987-), chanteur israélien.

Toponyme 

 , village de Pologne de la gmina de dans la commune de Wiżajny dans le powiat de Suwałki et la voïvodie de Podlachie ;
 , ou Mouda, ville et tehsil (subdivision administrative) du district de Nagpur dans l'État du Maharashtra en Inde.

Patronyme hébreu
Toponymie indienne
Toponymie polonaise